Dolph Kessler (1884-1945), Nederlandse voetballer en industrieel
 Dolph Kessler (1916-2002), directeur De Nederlandsche Bank en hoogleraar monetaire economie
 Dolph Kessler (1950), fotograaf